

Sigle 
 Maximum the Hormone  – gruppo musicale J-Rock e visual kei giapponese

Codici 
 MTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marathon (Florida) (Stati Uniti)
 mth – codice ISO 639-3 della lingua munggui